Christian Church steht für:

 Christian Church (Disciples of Christ) in den Vereinigten Staaten und in Kanada
 Christian Church of Tuvalu in Tuvalu, siehe Ekalesia Kelisiano Tuvalu
 Inazawa Christian Church in Japan
 Southeast Christian Church in Louisville, Kentucky
 Redeemed Christian Church of God in Nigeria
 Zion Christian Church in der Republik Südafrika

im NRHP gelistete Objekte:
 Christian Church (Idaho), NRHP-Nr. 78001031
 Christian Church (New York), NRHP-Nr. 01000250
 Christian Church and Parsonage, in Plantersville, Alabama, ID-Nr. 86003664
 Christian Church Hospital, in Kansas City, Missouri, ID-Nr. 04001161
 Christian Church of Gilroy, in Gilroy, Kalifornien, ID-Nr. 82002261
 Christian Church of West Liberty, in West Liberty, Kentucky, ID-Nr. 10000529

Siehe auch:
 Antioch Christian Church 
 Central Christian Church 
 First Christian Church
 Christ Church